Кубок Угорщини з футболу 2002–2003 — 63-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул здобув Ференцварош.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|5 листопада 2002

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|6 листопада 2002

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 листопада 2002

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|4 березня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|5 березня 2003

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|15 квітня 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|16 квітня 2003

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Угорщини на rsssf 

2002—2003
Угорщина
Угорщина
2002 в угорському спорті
2003 в угорському спорті